Паска́ль Ха́ттон (; род. 14 июня 1979, Крестон, Британская Колумбия) — канадская актриса, наиболее известная по роли Розмари Леву Колтер в сериале «Когда зовёт сердце».

Ранние годы 
Паскаль Хаттон родилась в городе Крестон, Британская Колумбия. Она окончила Альбертский университет в Эдмонтоне по программе подготовки актёров.

Карьера 
Паскаль дебютировала в кино в 2003 году с небольшой ролью в телефильме «Голливудские жёны: Новое поколение».

Получила известность благодаря второстепенным ролям в телесериалах «Разведка» (2007), «Горячая точка» (2008—2009), «Убежище» (2020—2011), главной роли в сериале «Арктический воздух» (2012—2014) и регулярной роли в сериале «Когда зовёт сердце» (с 2014).

Личная жизнь 
С 2002 года Хаттон замужем за канадским актёром Дэнни Дорошем.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады